Шани — одна из Наваграх (девяти небесных тел) в индийской астрономии и астрологии.

Фамилия 
 Шани, Кристина (род. 1979) — датская певица тайского происхождения.
 Шани, Лахав (род. 19879) — израильский пианист и дирижёр.
 Шани, Усман — поп-звезда в Пакистане.
 Шани, Эхуд — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.

Топонимы 
 Шани — территория местного управления в Нигерии.
 Шани — гора и ледник в Пакистане.
 Ливне (Шани) — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.
 Шани — агрогородок в Пружанском районе Брестской области Белоруссии.